Příjmení Švejda, přechýleně Švejdová, nosí více osobností:

 Jiří Švejda (* 1949) – český spisovatel, scenárista, bývalý politik a poslanec
 Jaroslav Švejda (1915–1986) – český lékař, profesor patologie a ředitel Masarykova onkologického ústavu
 Marie Švejdová (?–1989) – česká sedlačka a oběť komunistického režimu
 Miroslav Švejda (* 1939) – český operní pěvec
 Václav Švejda (1921–?) – český fotbalista, agent státní bezpečnosti

související články
 Švejdův smrk

podobná příjmení
 Švajda
 Švejd
 Švéd (příjmení)
 Švéda

Česká příjmení